Лозерт (, ) — фамилия и топоним:
 Лозерт, Йозеф (1908—?) — австрийский фехтовальщик, призёр чемпионатов мира.
 Лозерт, Роланд (род. 1945) — австрийский фехтовальщик, чемпион мира.
 Лозерт — коммуна в департаменте Тарн и Гаронна региона Окситания.

Примечания